

Geografia

Argentina
 San Luis – provincia dell'Argentina
 San Luis – capoluogo dell'omonima provincia

Bolivia 
Lago San Luis – lago in Bolivia

Brasile 
São Luís Gonzaga do Maranhão – comune dello stato del Maranhão
São Luiz Gonzaga – comune dello stato del Rio Grande do Sul

Colombia 
San Luis – comune nel dipartimento di Antioquia
San Luis – comune nel dipartimento di Tolima
San Luis de Gaceno – comune nel dipartimento di Boyacá
San Luis de Palenque – comune nel dipartimento di Casanare
San Luis de Sincé – comune del dipartimento di Sucre

Costa Rica 
San Luis – distretto del cantone di Turrubares

Cuba 
 San Luis – nella provincia di Santiago di Cuba
San Luis – nella provincia di Pinar del Río

El Salvador 
 San Luis – nel dipartimento di La Paz
 San Luis La Herradura – nel dipartimento di La Paz
 San Luis de la Reina – nel dipartimento di San Miguel
 San Luis del Carmen – nel dipartimento di Chalatenango

Filippine 
 San Luis – municipalità della provincia di Agusan del Sur
 San Luis – municipalità della provincia di Aurora
 San Luis – municipalità della provincia di Batangas
 San Luis – municipalità della provincia di Pampanga

Guatemala 
 San Luis – comune del dipartimento di Petén
 San Luis Jilotepeque – comune del dipartimento di Jalapa

Honduras 
 San Luis – comune del dipartimento di Comayagua
 San Luis – comune del dipartimento di Santa Bárbara

Messico 
 San Luis – Chihuahua
 San Luis – Coahuila
 San Luis – Michoacán
 San Luis – Sonora
 San Luis Potosí – uno stato messicano
 San Luis Potosí – la capitale dell'omonimo stato

Perù 
 San Luis – capoluogo della provincia di Carlos Fermín Fitzcarrald
 San Luis – distretto nella provincia di Lima
 San Luis – distretto nella provincia di Cañete

Stati Uniti d'America 
 San Luis – comune in Arizona
 San Luis – comune in Colorado
San Luis – census-designated place in Nuovo Messico
San Luis Obispo – centro amministrativo dell'omonima contea in California
San Luis Valley – regione del Colorado

Venezuela 
 San Luis

Pagine correlate
San Luigi
Saint-Louis